III liga polska w piłce nożnej (1955) – 3. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Rozgrywki prowadzone w 8 grupach, następnie zwycięzcy grup występują w eliminacjach do II ligi.

Grupa I (Stalinogradzka)(Katowicka)
Tabelahttp://www.rsssf.com/tablesp/pol55.html:

Grupa II (Krakowska) 

 1.Beskid Andrychów                      28  37  59:42
 2.Sparta Dąbski Kraków                  28  37  54:35
 3.Stal Żywiec                           28  36  56:38
 4.Kolejarz Prokocim (Kraków)            28  34  56:40
 5.Bieżanowianka Kraków                  28  34  46:41
 6.Stal Tarnów                           28  32  44:37
 7.Budowlani Nowa Huta (Kraków)          28  30  42:39
 8.Włókniarz Chełmek                     28  28  71:53
 9.Stal Huta im. Lenina (Kraków)         28  28  50:45
 10.Stal Kabel Kraków                    28  28  41:39
 11.Unia Borek (Borek Fałęcki, Kraków)   28  28  46:45
 12.Unia Tarnów                          28  24  35:60
 13.LZS Czyżyny (Kraków)                 28  19  31:58
 14.Kolejarz Nowy Sącz                   28  14  27:52
 15.Start OZC Kraków                     28  11  28:62

Grupa III (Warszawska)
Tabela:

 1.Bzura Chodaków                        22  36  81:23
 2.Polonia Warszawa                      22  35  73:19
 3.Warmia Olsztyn                        22  30  61:27
 4.Kolejarz Pruszków                     22  25  52:44
 5.Huragan Wołomin                       22  24  36:34
 6.AZS AWF Warszawa                      22  24  41:47
 7.Ruch Piaseczno                        22  21  39:47
 8.Stal Okęcie (Warszawa)                22  21  41:57
 9.Stal PZO Warszawa                     22  18  36:44
 10.Mazur Ełk                             22  14  22:54
 11.Kolejarz Ostróda                      22   8  38:80
 12.Gwardia Białystok                     22   8  23:67

Grupa IV (Gdańska)
Tabela:

 1.Gedania Gdańsk                        22  37  63:12
 2.Pomorzanin Toruń                      22  32  62:22
 3.Brda Bydgoszcz                        22  29  52:28
 4.Sparta Gdynia                         22  24  37:44
 5.Kolejarz Arka Gdynia                  22  23  63:43
 6.Gwardia Gdańsk                        22  22  41:38
 7.Sparta Włocławek                      22  22  28:34
 8.Darzbór Szczecinek                    22  22  37:51
 9.Chojniczanka Chojnice                 22  19  24:32
 10.Gwardia Koszalin                     22  14  24:64
 11.LZS Karlino                          22  12  43:79                    
 12.Kolejarz Lębork                      22   8  22:54

Grupa V (Poznańska)
Tabela:

 1.Warta Poznań                          22  39  77:14
 2.Prosna Kalisz                         22  33  51:20
 3.Calisia (Kalisz)                      22  31  47:14
 4.Kolejarz Szczecin                     22  29  64:33
 5.Gwardia Poznań                        22  26  53:37
 6.Kolejarz Kępno                        22  22  39:48
 7.Gwardia Szczecin                      22  20  48:34
 8.Budowlani Poznań                      22  17  30:55
 9.Stal Nowa Sól                         22  16  33:80
 10.Sparta Gniezno                       22  12  25:44
 11.Kolejarz Goleniów                    22  10  28:74
 12.Gwardia Zielona Góra                 22   9  31:73

Grupa VI (Wrocławska)
Tabela:

Grupa VII (Rzeszowsko-Lubelska)

 Mistrzem rozgrywek została Stal Mielec, która zakwalifikowała się do eliminacji o II ligę

Grupa VIII (Łódź)
Tabela:
1. Włókniarz Pabianice 26 41 69-13
2. Stal Radom 26 36 64-37
3. Kolejarz Łódź 26 35 50-24
4. Star Starachowice 26 32 63-37
5. Skra Częstochowa 26 29 45-32
6. Lechia Tomaszów 26 28 38-62
7. Stal Skarżysko 26 27 57-44
8. Włókniarz Zgierz 26 25 30-35
9. Radomiak Radom 26 23 50-56
10. PTC Pabianice 26 23 27-48
11. Concordia Piotrków 26 22 33-55
12. ZPM im.9 Maja Łódź 26 20 40-64 (spadek)
13. Unia Pionki 26 12 24-49 (spadek)
14. Sparta Łódź 26 11 20-54 (spadek)

Eliminacje do II Ligi

Grupa I 
Tabela końcowa:

 Awans do II ligi: Sparta Lubań Śląski
 Baraż o II ligę: Bzura Chodaków

Wyniki

Grupa II 
Tabela końcowa:

 Awans do II ligi: Warta Poznań
 Baraż o II ligę: Stal Mielec

Wyniki

Baraż o II ligę 
 Stal Mielec – Bzura Chodaków 3:1

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)
 Historia polskiej piłki nożnej - III liga sezon 1955

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1955 w polskim sporcie
1955 w piłce nożnej